DCN, sigle composé des trois lettres D, C et N, peut faire référence à :
 Direction des constructions navales, maintenant Naval Group,
 Dakota Carrier Network ;
 Data Communication Network (en français, réseau de communication de données ou réseau informatique).
Design change notice;